Le Championnat de squash du British Open masculin 2008 est l'édition 2008 du British Open qui se déroule au  à Liverpool du 6 au 12 mai 2008. David Palmer gagne son quatrième British Open, en battant James Willstrop en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2008

Liens externes 

masculin 2008
Compétition de squash à Liverpool
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2008
Sport en mai 2008